Arigbabu ist der Familienname folgender Personen:

 David Arigbabu (* 1975), deutscher Basketballspieler
 Stephen Arigbabu (* 1972), deutscher Basketballspieler